EOT steht für:
 Electric Overhead Travelling, siehe Brückenkran
 „End Of Thread“/„End of Text“/„End of Transmission“, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #E
 End of Transmission, ein Steuerzeichen
 Embedded OpenType, ein Fontformat
 End-of-train device in Nordamerika, deutsch Zugschlusssignal
 Equation of time, siehe Zeitgleichung
 Equivalent oxide thickness, eine Vergleichsgröße für Schichtdicken in der Halbleitertechnik

Eot steht für:
 Eot (Insel), Insel der Faichuk Islands, Chuuk-Atoll, Föderierte Staaten von Mikronesien

eot steht für:
 Eotile (ISO-639-3-Code), eine der Kwa-Sprachen

Abkürzung